Buchklingenbach ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Buchklingenbach oder Hirschbächlein, rechter Zufluss des Krebsbachs (rechter Oberlauf des Pleutersbachs) vor Allemühl, Gemeinde Schönbrunn, Rhein-Neckar-Kreis
 Buchklingenbach (Maulach), längerer rechter Oberlauf der Maulach zwischen Ölhaus und Maulach, beide im Stadtteil Roßfeld, Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall

Siehe auch:
 Buchklingenbächlein, rechter Zufluss des Kreuthbachs (zur Altmühl) bei Hürbel, Gemeinde Geslau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Buchbach
 Buchgraben